Zbigniew Zakrzewski (1912–1992) – polski ekonomista
 Zbigniew Zakrzewski (ur. 1949) – polski bokser
 Zbigniew Zakrzewski (ur. 1981) – polski piłkarz